Anders Hedberg (né en 1951), hockeyeur suédois
 Doris Hedberg (née en 1936), gymnaste suédoise
 Gustaf Hedberg (1859-1920), relieur suédois
 Hans Hedberg (1917-2007), céramiste et sculpteur suédois
 Ingemar Hedberg (1920-2019), kayakiste suédois
 Johan Hedberg (né en 1973), hockeyeur suédois
 Kalle Hedberg (1894-1959), peintre suédois
 Mitch Hedberg (1968-2005), humoriste et scénariste américain
 Olle Hedberg (1899-1974), écrivain suédois

Voir aussi 
 (20282) Hedberg astéroïde